21. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1992 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 31 stycznia – 2 lutego na torze Stegny w Warszawie. Były to pierwsze w historii mistrzostwa świata juniorów rozegrane w Polsce.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1992 w sportach zimowych
1992 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie
Łyżwiarstwo szybkie w Polsce
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce